RIV steht für:
 Reichsinnungsverband, siehe Reichsgruppe Handwerk
 Radio Interference Voltage, Funkstörspannung
 Rapid Intervention Vehicle, Flugfeldlöschfahrzeug mit verkürzter Ausrückzeit
 Registrar of Imported Vehicles, siehe Transport Canada #Registrar of Imported Vehicles, RIV
 Regolamento Internazionale Veicoli, Übereinkommen über den Austausch und die Benutzung von Güterwagen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen im grenzüberschreitenden Verkehr
 March Air Reserve Base (IATA-Code), US-amerikanischer Militärflugplatz im Riverside County, Kalifornien
 Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter

Riv. steht für:
 Autorenkürzel von Augustus Quirinus Rivinus (1652–1723), deutscher Mediziner und Botaniker

R-IV steht für:
 Fieseler Fi 103R-IV, deutsches Versuchsflugzeug, siehe Reichenberg-Gerät

R.IV steht für:
 Siemens-Schuckert R.IV, deutsches Bombenflugzeug, siehe Siemens-Schuckert R-Typen
 Zeppelin-Staaken R.IV, deutsches Bombenflugzeug, siehe auch Zeppelin (Staaken) R.VI

Siehe auch:
 R4

Abkürzung